Jméno a příjmení Karel Ježek má více nositelů:

 Karel Ježek (informatik) – český vysokoškolský učitel, odborník na informatiku, čs. politik, po sametové revoluci poslanec FS za OF a OH
 Karel Ježek (neurofyziolog) – český vědec, vedoucí Laboratoře experiemntální neurofyziologie
 Karel Ježek (odbojář) – český odbojář popravený nacisty
 Karel Ježek (politik KSČ) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Karel Ježek (starosta) (1851–1919), podnikatel a starosta Blanska